Села
 Бутівка — Одеська область, Лиманський район
 Бутівка — Чернігівська область, Городнянський район
 Бутівка — Чернігівська область, Корюківський район
Селище
 Бутівка — Харківська область, Зміївський район
Шахти
 Бутівка-Донецька — місто Донецьк
 Бутівка-Глибока — місто Макіївка
 Бутівка-Північна — місто Макіївка
 Ново-Бутівка — місто Макіївка
 Шахта «Бутівська» — місто Макіївка